«L'Asile» puede referirse a:
 L'Asile, comuna haitiana del departamento de Nippes.
 L'Asile, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de L'Asile.